Turresi – abitanti di Turri
Turresi – abitanti di Turrivalignani